Дама Сара Джоанн Стори (, в девичестве — Бэ́йли (); род. 26 октября 1977 года) — британская велогонщица и пловчиха. Дама-командор ордена Британской империи. По результатам соревнований в сентябре 2021 года, Сара Стори стала самой титулованной паралимпийской спортсменкой в Британии.

Биография 
Сара Джоанн Стори (девичья фамилия Бэйли) родилась 26 октября 1977 года с дисфункцией левой руки  (родовая травма)  и впоследствии стала многократной чемпионкой Паралимпийских игр. По состоянию на декабрь 2012 года Сара проживает вместе со своей семьёй в Большом Манчестере (Англия, Великобритания). Королева Елизавета II наградила Сару Стори в 2013 году рыцарским орденом «Дама-командор ордена Британской империи».

Карьера 
Сара начала свою карьеру как пловец-паралимпиец, завоевала две золотых, три серебряных и одну бронзовую медали на Паралимпийских играх в Барселоне в 1992 году в 14 лет. Стори продолжила заниматься плаванием в течение следующих трёх Паралимпийских игр до того, как стать велогонщицей в 2005 году. В качестве велогонщицы она выиграла две золотые медали на Паралимпийских играх в Пекине (2008) и четыре на Паралимпийских играх в Лондоне (2012). Выиграв золото в сентябре 2021 года на играх в Токио на велотреке, Стори завоевала больше всех медалей среди паралимпийцев в Британии, всего 28 медалей, из которых — 17 золотых.

Личная жизнь 
С 2007 года Сара замужем за пилотом Барни Стори. У супругов есть дочь — Луиза Мари Стори (род. 27.06.2013).

Награды 
 1998 — член ордена Британской империи (MBE)
 2009 — офицер ордена Британской империи (OBE)
 2013 — Дама-Командор ордена Британской империи (DBE) с правом носить титул «Дама»

Примечания

Ссылки 
 
 

Велогонщики Великобритании
Чемпионы Паралимпийских игр по плаванию
Чемпионы летних Паралимпийских игр 1992 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 1996 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Офицеры ордена Британской империи
Члены ордена Британской империи